Arnold Spuler – medico, entomologo e politico tedesco
 Bertold Spuler – orientalista e iranista tedesco
 Erwin Spuler – pittore, ceramista, grafico, regista e scultore tedesco